NAWIRA Sevens 2006 – trzecie mistrzostwa strefy NAWIRA w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez North America and West Indies Rugby Association mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie NAWIRA, które odbyły się wraz z turniejem żeńskim w Bridgetown na Barbadosie w dniach 11–12 listopada 2006 roku.

Informacje ogólne 
W rozegranym na torze wyścigów konnych Garrison Savannah w Bridgetown na Barbadosie turnieju wzięło udział czternaście reprezentacji podzielonych na dwie grupy pięcio- i jedną czterozespołową. W pierwszym dniu rywalizowały one w ramach tych grup systemem kołowym, a dwie czołowe drużyny z każdej grupy awansowały do rozgrywanej dzień później ponownie systemem kołowym drugiej fazy, po której najlepsza czwórka znalazła się w półfinałach, trzecie drużyny zaś walczyły o miejsce piąte. Pozostałe osiem zespołów natomiast rywalizowało systemem pucharowym o Plate.

W zawodach zwyciężyła Gujana.

Pierwsza faza

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Druga faza

Cup 1

Cup 2

Faza pucharowa

Cup

Mecz o 5. miejsce

Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona NACRA 

Mistrzostwa strefy RAN w rugby 7 mężczyzn
2006 w rugby union
2006 w Ameryce Północnej
Bridgetown